Sagrado puede referirse a:

Concepto
Sagrado

Topónimo
Sagrado (Italia)